Соревнования по волейболу на XI Африканских играх проходили со 2 по 14 сентября 2015 года в Браззавиле (Республика Конго) с участием 11 мужских и 12 женских национальных сборных команд. Было разыграно 2 комплекта наград. Чемпионские титулы выиграли: у мужчин — сборная Алжира, у женщин — сборная Кении.

Команды-участницы

Мужчины 
 Конго — команда страны-организатора;
 Алжир, Ботсвана, Гана, Египет, Кабо-Верде, Камерун, Мозамбик, Нигерия, Руанда, Сейшельские Острова — по итогам квалификации.

От участия отказалась прошедшая квалификацию сборная Гамбии.

Женщины 
 Конго — команда страны-организатора;
 Алжир, Ботсвана, Гана, Египет, Кабо-Верде, Камерун, Кения, Мозамбик, Нигерия, Сейшельские Острова, Сенегал — по итогам квалификации.

Квалификация

Система проведения турнира 
11 команд-участниц турнира у мужчин и 12 команд у женщин на предварительном этапе были разбиты на две группы. По две лучшие команды из каждой группы вышли в плей-офф и далее по системе с выбыванием определили призёров турнира.

Результаты

Мужчины

Предварительный этап

Группа A 

 Гамбия — отказ.

 2 сентября: Египет — Мозамбик 3:0 (25:14, 25:16, 25:18).
 3 сентября: Нигерия — Ботсвана 3:0 (25:18, 25:22, 25:15).
 5 сентября: Египет — Ботсвана 3:0 (25:14, 25:20, 38:36); Конго — Нигерия 3:1 (25:20, 29:27, 19:25, 25:23).
 7 сентября: Нигерия — Мозамбик 3:0 (25:17, 25:20, 25:15); Конго — Ботсвана 3:0 (25:19, 25:16, 25:19).
 9 сентября: Конго — Мозамбик 3:0 (25:14, 25:10, 28:26); Египет — Нигерия 3:1 (25:21, 24:26, 25:21, 25:21).
 11 сентября: Мозамбик — Ботсвана 3:0 (25:23, 25:21, 25:23); Конго — Египет 3:2 (25:21, 19:25, 19:25, 25:22, 15:13).

Группа B 

 2 сентября: Кабо-Верде — Сейшельские Острова 3:2 (25:21, 22:25, 18:25, 25:23, 15:12); Камерун — Гана 3:0 (25:20, 25:22, 25:14).
 3 сентября: Алжир — Руанда 3:2 (27:29, 25:17, 25:19, 24:26, 15:10).
 6 сентября: Гана — Руанда 3:1 (25:20, 29:27, 22:25, 27:25); Алжир — Сейшельские Острова 3:0 (25:16, 25:10, 25:16); Камерун — Кабо-Верде 3:0 (25:16, 25:14, 25:16).
 8 сентября: Гана — Кабо-Верде 3:0 (25:20, 25:17, 25:16); Алжир — Камерун 3:1 (29:27, 27:25, 24:26, 25:21); Руанда — Сейшельские Острова 3:1 (25:23, 25:23, 19:25, 25:19).
 10 сентября: Гана — Сейшельские Острова 3:0 (25:15, 25:14, 25:23); Руанда — Камерун 3:1 (16:25, 29:27, 25:23, 25:21); Алжир — Кабо-Верде 3:0 (25:8, 25:15, 25:17).
 12 сентября: Алжир — Гана 3:1 (21:25, 25:17, 25:20, 25:23); Руанда — Кабо-Верде 3:0 (25:17, 25:23, 25:18); Камерун — Сейшельские Острова 3:1 (25:22, 23:25, 25:15, 25:20).

Плей-офф

Полуфинал 
13 сентября
 Конго — Руанда 3:1 (25:23, 20:25, 25:18, 25:23)
 Алжир — Египет 3:2 (25:16, 20:25, 19:25, 25:18, 15:6)

Матч за 3-е место 
14 сентября
 Египет — Руанда 3:2 (25:27, 26:24, 24:26, 25:17, 15:13).

Финал 
14 сентября
 Алжир — Конго 3:0 (25:20, 25:22, 27:25).

Женщины

Предварительный этап

Группа A 

 2 сентября: Гана — Конго 3:0 (25:11, 25:20, 25:21).
 3 сентября: Сейшельские Острова — Сенегал 3:2 (25:17, 25:19, 23:25, 22:25, 18:16); Египет — Ботсвана 3:0 (32:30, 25:18, 25:19).
 5 сентября: Египет — Конго 3:0 (25:9, 25:6, 25:6); Сенегал — Гана 3:1 (25:16, 18:25, 25:21, 25:23); Сейшельские Острова — Ботсвана 3:1 (25:16, 25:21, 21:25, 25:23).
 7 сентября: Ботсвана — Конго 3:0 (25:22, 25:16, 25:19); Сейшельские Острова — Гана 3:1 (24:26, 25:14, 25:14, 25:17); Египет — Сенегал 3:0 (25:15, 25:16, 25:16).
 9 сентября: Ботсвана — Сенегал 3:2 (25:17, 20:25, 25:21, 23:25, 17:15); Египет — Гана 3:0 (25:21, 25:17, 25:15); Сейшельские Острова — Конго 3:0 (25:6, 25:13, 25:13).
 11 сентября: Египет — Сейшельские Острова 3:0 (25:18, 25:23, 25:16); Ботсвана — Гана 3:0 (25:22, 27:25, 25:14); Сенегал — Конго 3:0 (25:19, 25:13, 25:14).

Группа B 

 2 сентября: Нигерия — Мозамбик 3:0 (25:19, 25:21, 25:21); Кения — Алжир 3:1 (23:25, 25:19, 25:15, 25:23).
 3 сентября: Камерун — Кабо-Верде 3:0 (25:18, 25:11, 25:12).
 6 сентября: Камерун — Кения 3:2 (25:27, 21:25, 25:15, 25:19, 15:9); Кабо-Верде — Мозамбик 3:2 (27:25, 16:25, 25:23, 24:26, 15:6); Алжир — Нигерия 3:1 (21:25, 25:12, 25:13, 25:15).
 8 сентября: Кения — Нигерия 3:0 (25:16, 25:17, 25:19); Алжир — Кабо-Верде 3:0 (25:13, 25:19, 25:11); Камерун — Мозамбик 3:0 (25:9, 25:11, 25:10).
 10 сентября: Кения — Мозамбик 3:0 (25:12, 25:13, 25:15); Камерун — Алжир 3:0 (25:19, 25:15, 25:20); Нигерия — Кабо-Верде 3:1 (25:19, 16:25, 25:21, 25:16).
 12 сентября: Кения — Кабо-Верде 3:0 (25:13, 25:14, 27:25); Камерун — Нигерия 3:0 (25:15, 25:19, 25:20); Алжир — Мозамбик 3:0 (25:16, 25:19, 25:11).

Плей-офф

Полуфинал 
13 сентября
 Камерун — Сейшельские Острова 3:0 (25:21, 25:22, 25:23)
 Кения — Египет 3:2 (25:21, 24:26, 24:26, 25:14, 15:11)

Матч за 3-е место 
14 сентября
 Египет — Сейшельские Острова 3:0 (25:17, 25:6, 25:15).

Финал 
14 сентября
 Кения — Камерун 3:1 (15:25, 25:14, 25:15, 25:19).

Итоги

Положение команд

Призёры

Мужчины 
  Алжир.

  Республика Конго.

  Египет.

Женщины 
  Кения.

  Камерун.

  Египет.

Примечание

Ссылки 
 Архив волейбольных результатов (мужской турнир) 
 Архив волейбольных результатов (женский турнир) 
 Волейбольный турнир 11-х Африканских игр на сайте CAVB

Волейбол на Африканских играх
2015 год в волейболе